Дом Тупицыных, в Перми — особняк на перекрёстке улиц Петропавловской и 25-го Октября, памятник градостроительства и архитектуры.

История 

Особняк на Петропавловской улице был построен по проекту пермского архитектора А. Б. Турчевича в 1888 году для купеческой семьи Тупицыных, пионеров фосфорного производства в Российской Империи. Здание было каменным, трёхэтажным с двумя башенками. Ранее на этом месте с 1873 года стоял полукаменный дом Ташлыкова, а ещё ранее — снесённый из-за ветхости деревянный особняк чиновника Макке.

Этот особняк, удачно расположенный в центре города, братья Тупицыны сдавали в аренду. В нём находилось управление контроля железной дороги, около года в особняке проживал медик, педагог и историк-краевед Василий Никифорович Шишонко, являвшийся мужем сестры Тупицыных Веры Евграфовны.

В 1912 году особняк Тупицыных был приобретён для своего отделения Крестьянским поземельным банком, который размещался в нём вплоть до закрытия 25 ноября 1917 года в соответствии с декретом Совнаркома «Об упразднении Государственного дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков»

После закрытия банка с 1 октября 1918 года в здании обосновались 3-я армия Красной Армии, Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией. В 1920 году её сменил Дом Союзов, в который входили профсоюзные организации, в том числе «Рабис» — союз работников искусства. Рядом с ними был организован радиоузел, позволивший принимать в Перми радиопередачи из других городов. В 1938 году бывший дом Тупицыных заняли органы Госбезопасности. К особняку был возведён дополнительный пристрой с третьей башенкой.

Ныне здесь находится Управление ФСБ России по Пермскому краю.

Примечания

Литература 
 
 Шаповалов Р. О. Дом промышленников Тупицыных. От усадьбы до общественного здания // Пермский дом в истории и культуре края. Выпуск 3, Пермь, 2010

Ссылки 
 

Культура Перми
Тупицыных